Семён Дави́дович Арано́вич () — советский и российский кинорежиссёр, народный артист России (1994), лауреат Государственной премии СССР (1986), лауреат премии «Ника» (1988), лауреат премии «Серебряный медведь» за выдающиеся достижения в области киноискусства на Берлинском кинофестивале (1994).

Биография 
Родился 23 июля 1934 года в Деражне (ныне Хмельницкая область, Украина) в еврейской семье. В 1955 году окончил Военно-морское минно-торпедное авиационное училище имени С. А. Леваневского в Николаеве. Служил штурманом транспортной авиации ВВС Северного флота в Заполярье. Авиакатастрофа заставила Арановича радикально изменить род занятий: по состоянию здоровья он был вынужден оставить военную службу, после чего поступил на режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская Романа Кармена), который окончил 1965 году.

В 1964—1970 годах работал на ЛСДФ и киностудии «Леннаучфильм». В 1965 снял свою первую работу «Время, которое всегда с нами».

10 марта 1966 года в Ленинграде принимал участие в несанкционированных съёмках отпевания и похорон поэтессы Анны Ахматовой совместно с операторами Виктором Петровым, Анатолием Шафраном и другими. В 1989 году отснятые материалы были использованы им в документальном фильме «Личное дело Анны Ахматовой».

С 1971 года работал в жанре игрового художественного кино на киностудии «Ленфильм», поставив первый фильм «Красный дипломат». Впоследствии во многих своих картинах он мастерски использовал вставку документальных кадров в игровые фильмы и съёмку под «документальное» кино. Большой творческой удачей режиссёра стала картина «Торпедоносцы» (1983). Несмотря на то что в создании картины принял участие опальный Алексей Герман, ленту с минимальной цензурной правкой удалось донести до экранов. А в 1985 году на телеэкраны СССР вышел его мини-сериал «Противостояние», поставленный по роману Юлиана Семёнова. В том же году принял художественное руководство над полнометражным дебютом К. Лопушанского, которому в результате затяжного конфликта с дирекцией «Ленфильма» грозило закрытие:

<…> Семён Давыдович преподнёс мне урок монтажа высокого класса. Он, вроде, и поправлял-то немного, главным образом переставляя куски материала и сокращая его, но в результате складывалась фабула (то, чего жаждало начальство) и не искажался смысл. Он обладал поразительным качеством: умел понять чужой замысел и отнестись к чужому (и не близкому ему по духу) материалу с уважительной бережностью.
{{конец цитаты|источник=Константин Лопушанский, «Урок этики» 1998}}
В конце 1980-х годов он опять вернулся к жанру документального кино, его особенно интересовала роль личности в истории и искусстве, опыт документального исследования биографии знаменитых людей.<…> что Аранович принёс с собой в документальное кино? То, что поначалу было его личным ноу-хау и лишь потом стало достоянием мировой документалистики. Выдающиеся мастера, классики мировой документалистики на фестивалях хватались за голову, не понимая, как это сделано. Аранович, снимая свои знаменитые кинопортреты — Максима Горького, Ахматовой, Шостаковича, лётчика Гарнаева, — на основе архивных документов воссоздавал личность своего героя, проживал его жизнь, проходил его путь, как по нити Ариадны.С 1991 года Аранович — художественный руководитель ТО «Кинодокумент». С 1992 года руководил мастерской режиссуры художественного и документального кино. Возглавлял кафедру киноискусства факультета экранных искусств Санкт-Петербургского университета кино и телевидения.

Член Союза кинематографистов СССР (Ленинградское отделение), в 1992—1995 годах — председатель правления Союза кинематографистов Санкт-Петербурга. Народный артист России (1994).

Скончался 8 сентября 1996 года после тяжёлой болезни в Гамбурге, не успев закончить свой последний фильм «Agnus Dei». Похоронен на еврейском кладбище Гамбурга.

 Семья 
Жена — Тамара Аранович; дочь — Полина.

 Фильмография 

 Документальные 

  — Время, которое всегда с нами
  — Последний пароход
  — Сегодня — премьера
  — Дагестанская баллада
  — Друг Горького — Андреева
  — Максим Горький. Последние годы
  — Сорок шагов
  — Люди земли и неба
  — Поделись своей песней
  — Встречи с Горьким (Горький. Последние годы)
  — Тысяча сто ночей
  — Монолог художника
  — Павловск
  — Встреча на острове
  — Дмитрий Шостакович. Альтовая соната (совместно с А. Сокуровым)
  — Личное дело Анны Ахматовой
  — Дмитрий Шостакович. Альтовая соната
  — Эдуард Фальц-Фейн. Русские монологи
  — Я служил в охране Сталина, или Опыт документальной мифологии
  — Я служил в аппарате Сталина, или Песни олигархов
  — Большой концерт народов, или Дыхание Чейн-Стокса
  — Острова

 Художественные 

  — Красный дипломат
  — Сломанная подкова
  — …И другие официальные лица
  — Летняя поездка к морю
  — Рафферти
  — Торпедоносцы
  — Противостояние
  — Большая игра
  — Год собаки
  — Agnus Dei (не завершён)

Награды 
 1966 — вторая премия II ВКФ в Киеве по разряду документалистики — за фильм «Сегодня — премьера» (1965)
 1967 — премия МКФ в Лейпциге за фильм «Друг Горького — Андреева» (1966)
 1968 — премия МКФ в Лейпциге за фильм «Максим Горький. Последние годы» (1967)
 1970 — премия МКФ в Лейпциге и Вкф за фильм «Люди земли и неба» (1969)
 1984 — приз XVII ВКФ в Киеве за лучший фильм военно-патриотической тематики — «Торпедоносцы» (1983)
 1984 — серебряная медаль имени А. Довженко за фильм «Торпедоносцы» (1983)
 1986 — Государственная премия СССР — фильм «Торпедоносцы»
 1988 — Заслуженный деятель искусств РСФСР
 1988 — Национальная кинематографическая премия «Ника» в категории лучший научно-популярный фильм за фильм «Максим Горький. Последние годы» (Леннаучфильм)
 1989 — специальный приз жюри МКФ документального кино в Нионе — за фильм «Личное дело Анны Ахматовой»
 1994 — Народный артист Российской Федерации
 1994 — премия «Серебряный медведь» за выдающиеся достижения в области киноискусства 44-го Международного кинофестиваля в Берлине — фильм «Год Собаки»

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Семён Аранович // кинотеатр.ру
 Семён Аранович знал о чём снимал. «Торпедоносцы»
 По мнению ветеранов, это один из самых достоверных фильмов о войне
 

Выпускники режиссёрского факультета ВГИКа
Персоналии:Лендок
Персоналии:Леннаучфильм
Персоналии:Ленфильм
Кинодокументалисты
Кинорежиссёры-документалисты СССР
Кинорежиссёры-документалисты России
Лауреаты премии «Серебряный медведь»
Члены Союза кинематографистов СССР
Похороненные в Гамбурге